Muttonbird Islands oder Mutton-Bird-Inseln ist der Name folgender Inselgruppen:

 Mutton-Bird-Inseln (Tasmanien), Inselgruppe vor der Küste von Tasmanien, Australien
 Mutton-Bird-Inseln (Taukihepa), Inselgruppe vor der Küste von Big South Cape Island, Neuseeland
 Titi/Muttonbird Islands ist die Bezeichnung für fünf nicht zusammenhängende Gruppen von Inseln um Stewart Island/Rakiura in Neuseeland

Siehe auch:
 Mutton Bird Island